L’Avenir (frz. „die Zukunft“) steht für:
 L'Avenir, deutscher Titel Alles was kommt, französischer Spielfilm von Mia Hansen-Løve aus dem Jahr 2016
 L’Avenir (Québec), Gemeinde in Québec, Kanada
 L’Avenir (Mauritius), Ort auf Mauritius
 L’Avenir (Tageszeitung), Tageszeitung in der Demokratischen Republik Kongo
 L’Avenir (Zeitschrift), Zeitschrift in Frankreich 
 Tour de l’Avenir, Etappenradrennen in Frankreich

Siehe auch:
 Avenir (Begriffsklärung)